Rückgrat steht für:

 Wirbelsäule, zentrales Konstruktionselement der Wirbeltiere
 Rückgrat (Band), ehemalige österreichische Band
 Backbone (Biochemie), Molekülkette eines Makromoleküls

Siehe auch: